ФК «Самора» (): Самора (футбольный клуб, Баринас) — венесуэльский футбольный клуб.
 Самора (футбольный клуб, Испания) — испанский футбольный клуб.